Yella – DJ, producent muzyczny i reżyser
 Yella – niemiecki film z 2007 roku

Zobacz też 
 Bella Yella
 Yellamma